Eurovision Song Contest 1972, sändes den 25 mars 1972 från Usher Hall i Edinburgh (Storbritannien), trots att Storbritannien inte hade vunnit året före. Det är för övrigt än så länge enda gången som tävlingen arrangerats i Skottland. Monaco tog hem segern 1971, men hade inte resurser att arrangera festivalen, vilken därmed istället fick arrangeras i Storbritannien (Sverige var ett av de länder som först fick erbjudandet, men som avböjde). Programledare var Moira Shearer. 

Detta år gick segern till Luxemburg med Vicky Leandros som bidrog med låten Après toi, som har blivit en klassiker inom eurovisionen. Låten spelades in på flera europeiska språk, och även på japanska.

Bidragen

Omröstningen 
Luxemburg tog ledningen efter första omgången. Storbritannien höll på att komma ifatt efter andra omgången men föll bakåt igen. Efter den fjärde omgången höll Nederländerna på att komma ikapp men hamnade efter igen. Luxemburg och Nederländerna höll sig högst uppe en ganska lång stund medan Storbritannien och Västtyskland bråkade om den tredje platsen. Till slut lyckades Storbritannien hinna förbi Nederländerna men inte Luxemburg. Efter den sista omgången hann även Västtyskland komma förbi Nederländerna och fick en tredje plats. Luxemburg segrade medan Storbritannien kom tvåa.

Återkommande artister

Källor

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1972 i Storbritannien